Anthème est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Anthème est un prénom masculin désuet.

Anthème est aussi un patronyme.

Saints chrétiens
 Anthème le Grec ( ), évêque itinérant, apôtre en Poitou, accompagna Charlemagne en Espagne ; fêté le 3 décembre.

Patriarches de Constantinople
Plusieurs Patriarches de Constantinople ont porté le nom de Anthème  :
 Anthème II de Constantinople, patriarche 3 mois en 1623.
 Anthème III de Constantinople (°1762 - +1842),  en grec : Άνθιμος Γ΄ fut patriarche de Constantinople de 1822 à 1824.
 Anthème IV de Constantinople (?), en grec : Άνθιμος Δ΄, fut patriarche de Constantinople de 1840 à 1841, puis de 1848 à 1852.
 Anthème V de Constantinople (?), en grec : Άνθιμος Ε΄, fut patriarche de Constantinople de 1841 à 1842.
 Anthème VI de Constantinople (°1782 - +1878), en grec Άνθιμος Στ, patriarche de Constantinople à trois reprises, du  au , puis du  au , enfin du  au .

Patriarches de Jérusalem
 Anthème  de Jérusalem  (°1717 - +1808), en grec Άνθιμος A', fut patriarche orthodoxe de Jérusalem du  au .

Personnalités portant ce prénom

Références